Lupeni est le nom des localités suivantes :
 Lupeni, municipe du județ de Hunedoara, en Roumanie
 Lupeni, commune du județ de Harghita, en Roumanie